Sechshuben steht für:

 Sechshuben, deutscher Name für Malodworki; im Kreis Schelesnodoroschny (Kaliningrad) (dt. Gerdauen), im Rajon Prawdinsk
 Sechshuben, deutscher Name für nicht mehr existenter Ort, heute militärisches Sperrgebiet; im Kreis Snamensk (Kaliningrad) (dt. Wehlau), im Rajon Prawdinsk